Middlesbrough FC deltog säsongen 2002/2003 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Manager var Steve McClaren och lagkapten var Gareth Southgate. Ännu en säsong så var Middlesbrough ett stabilt mittenlag, och trots en bra start så föll man tillbaka och slutade elva i ligan. Bägge inhemska cuperna innebar tidiga uttåg.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Mark Crossley
  Brad Jones
  Mark Schwarzer

Backar
  Colin Cooper
  Ugo Ehiogu
  David Murphy
  Stuart Parnaby
  Franck Queudrue
  Chris Riggott
  Gareth Southgate
  Robbie Stockdale
  Tony Vidmar
  Mark Wilson

Mittfältare
  George Boateng
  Doriva
  Stewart Downing
  Geremi
  Jonathan Greening
  Allan Johnston
  Juninho
  Carlos Marinelli
  Luke Wilkshere

Anfallare
  Alen Bokšić
  Malcolm Christie
  Joseph-Désiré Job
  Massimo Maccarone
  Szilárd Németh
  Michael Ricketts
  Noel Whelan

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Massimo Maccarone 9
  Szilárd Németh 7
  Geremi 7
  Joseph-Désiré Job 4
  Malcolm Christie 4
  Ugo Ehiogu 3
  Juninho 3

Tabell

Referenser
 - RSSSF England 2002/03

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough